Swann steht für:
 
 (4082) Swann, ein nach dem Geologen Gordon A. Swann benannter Asteroid
 Swann (North Carolina), Ort im Lee County, USA 
 Swann (West Virginia), Ort im Cabell County, USA 
 Swann (Mondkrater), benannt nach William Francis Gray Swann
 Swann Keys, Delaware, Ort im Sussex County, USA
 Swann-Gletscher, Gletscher des Palmerlands im Süden der Antarktischen Halbinsel 
 Swann Oberson (* 1986), Schweizer Schwimmerin

Swann ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Swann (1878–??), schottischer Fußballspieler
 Bettye Swann (* 1944), US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 Donald Swann (1923–1994), britischer Komponist, Musiker und Entertainer
 Edward Swann (1862–1945), amerikanischer Politiker
 Gary Swann (* 1962), englischer Fußballspieler
 Gordon Swann (* 1937), englischer Fußballspieler
 Harry Kirke Swann (1871–1926), britischer Ornithologe
 Herbert Swann (1882–1954), englischer Fußballspieler
 Ingo Swann (1933–2013), US-amerikanischer Hellseher, Künstler und Autor
 Isaiah Swann (* 1985), amerikanischer Basketballspieler
 Jack Swann (1882–1938), englischer Fußball-, Tischtennis- und Wasserballspieler 

 Kyle Swann (* 1990), amerikanischer Schauspieler
 Leonie Swann (* 1975), Pseudonym einer deutschen Krimiautorin
 Lynn Swann (* 1952), amerikanischer Footballspieler
 Matthew Swann (* 1989), australischer Hockeyspieler
 Michael Swann, Baron Swann (1920–1990), britischer Biologe, Zoologe, Rundfunkintendant und Peer
 Oliver Swann (1878–1948), britischer Offizier der Luftstreitkräfte und der Marine des Vereinigten Königreichs
 Polly Swann (* 1988), britische Ruderin
 Rich Swann (* 1991), US-amerikanischer Wrestler
 Ron Robertson-Swann (* 1941), australischer Bildhauer
 Sidney Swann (1890–1976), britischer Ruderer
 Stanley Swann († 2015), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Thomas Swann (1809–1883), amerikanischer Politiker
 Thomas Burnett Swann (1928–1976), amerikanischer Fantasy-Schriftsteller
 William Francis Gray Swann (1884–1962), US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Swanns Welt (Werk von Marcel Proust)
 Flanders and Swann (britisches Musiker-Duo)
 Eine Liebe von Swann (Begriffsklärung)
 Swahn (Begriffsklärung)
 Swan (Begriffsklärung)
 Schwann